John Crichton-Stuart peut se référer à :

 John Crichton-Stuart (1744-1814),  de Bute puis  de Bute, diplomate britannique ; 
 John Crichton-Stuart (1793-1848),  de Bute, constructeur du port moderne de Cardiff ;
 John Crichton-Stuart (1847-1900),  de Bute, mécène britannique en architecture ;
 John Crichton-Stuart (1881-1947),  de Bute, mécène en architecture et en conservation du patrimoine écossais ;
 John Crichton-Stuart (1907-1956),  de Bute ;
 John Crichton-Stuart (1933-1993),  de Bute, bienfaiteur et mécène des arts ;
 John Crichton-Stuart (né 1958),  de Bute, ancien pilote automobile.